Germania
 Brandscheid – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Brandscheid – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)